Національний дивізіон Молдови 2007—2008 — 17-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул ввосьме поспіль здобув Шериф.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Рапід (Гідігіч) знявся з чемпіонату 13 листопада 2007 року. Оскільки він провів менше 50% матчів, всі результати за його участі були анульовані.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

2007—2008
Молдова
Молдова